La chữ nho, literalmente "los caracteres confucianos," era una forma escrita de la lengua china usada por el gobierno de Vietnam del dominio chino (111 aC) hasta la época colonial francesa (1890). Desde el siglo XV hasta el siglo XIX la lengua china convivió con la chữ nôm (字喃/𡨸喃/𡦂喃), la lengua vietnamita vernácula escrita en caracteres demóticos con ideogramas chinas adaptados.

Fuentes 

Idioma vietnamita